Julien Benneteau e Édouard Roger-Vasselin erano i detentori del titolo, ma Benneteau non ha partecipato a questa edizione del torneo. Roger-Vasselin ha fatto coppia con Nicolas Mahut. Nicolas Mahut e Édouard Roger-Vasselin hanno sconfitto in finale Ken e Neal Skupski con il punteggio di 6-1, 7-5.

Teste di serie 

  Nicolas Mahut /  Édouard Roger-Vasselin (campioni)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Artem Sitak (primo turno)

  Wesley Koolhof /  Andrés Molteni (semifinale)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (finale)

Alternate 
  Sander Arends /  Romain Arneodo (primo turno)

Wildcard 

  Grégoire Barrère /  Lucas Pouille (primo turno)

  Ugo Humbert /  Jo-Wilfried Tsonga (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Moselle Open 2018